TS — латиничний акронім.

 Ts — символ хімічного елемента Теннессин.
 Ts — позначення тозильної групи CH3C6H4SO2-.
 TS (від ) — транспортний потік або потік транспортування, див. MPEG.
 TS (від ) — транспортна система або система транспортування.